Приложение к статье Ложнодождевик 

Описание инфрародовых таксонов и список видов грибов рода Ложнодождевик

Примечания 

Ложнодождевик
Л